Окремий прояв якої-небудь діяльності; дія, подія, вчинок.
 Мовленнєвий акт
 Акт (театр) — закінчена частина театральної вистави, драматичного твору; дія.
 Писаний указ, грамота, постанова державного, суспільного значення.
 Правові акти: Нормативно-правовий акт та Індивідуально-правовий акт
 Акт (документ) — офіційний документ, протокол, запис про який-небудь факт.
 Відомчий акт — підзаконний нормативний акт
 Історичні акти — історичні документи, у яких в юридичній формі зафіксовано постановку чи вирішення питань договірно-правового змісту між певними юридичними сторонами і зазначено безпосередньо чи опосередковано конкретного автора та адресата.
 Акти цивільного стану (акти громадянського стану) — записи спеціальними державними органами фактів народження, смерті, шлюбу, розлучення і т. ін.
 Акти (технічна документація)
 Комерційний акт — документ, який засвідчує недостачу, пошкодження або псування вантажу.
 Акт ревізії — офіційний документ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

 Урочисті збори у навчальних закладах, установах у зв'язку з закінченням навчального року.
 Статевий акт.

Джерела

Посилання 
 Акт  //